Bolívar oder Bolivar ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasio Bolívar (1896–1948), kolumbianischer Musiker, Dirigent, Komponist und Musikverleger
 Carmela Bolívar (* 1957), peruanische Sprinterin
 Gustavo Bolívar (* 1985), kolumbianischer Fußballspieler
 Ignacio Bolívar y Urrutia (1850–1944), spanischer Naturforscher und Entomologe

 Lindsey Bolivar (* 1984), kanadische Biathletin
 Natalia Bolívar (* 1934), kubanische Autorin, Ethnologin und Anthropologin
 Simón Bolívar (1783–1830), venezolanischer Unabhängigkeitskämpfer

Bolívar oder Bolivar steht (vor allem durch zahlreiche Namensgebungen nach Simón Bolívar) auch für:
 Venezolanischer Bolívar, die Währung von Venezuela (ab 2008 Bolívar fuerte, ab August 2018 Bolívar soberano)
 Bolivar (Métro Paris), Station der Pariser Métro
 Bolívar (Zigarre), eine kubanische Zigarrenmarke
 Bolívar (Schiff, 1899), venezolanisches Kanonenboot
 Libertador Bolivar (TM 01), Schiff der bolivianischen Marine
 Bolívar, Oper der Darius Milhaud
 Bolívar, Fernsehserie, historisches Drama
 den früheren Namen des Bistums Riobamba in Ecuador
 Bolívar, ein venezolanisches Kanonenboot
 Club Bolívar, Fußballverein aus La Paz, Bolivien
 Bolivar Chute, Fließgewässer im Desha County, Arkansas
 Bolivar Mine, Mine im Coos County, Oregon
 Bolivar Oil Field, Ölfeld im Denton County, Texas
 Simón Bolívar, Oper in zwei Akten der schottischen Komponistin Thea Musgrave
 Bolivar, der Hund von Donald Duck, siehe Liste der Bewohner Entenhausens #Bolivar

in der Geographie:

in Argentinien:
 Partido Bolívar, Verwaltungseinheit der Provinz Buenos Aires
 San Carlos de Bolívar, Hauptort des Partidos

in Australien:
 Bolivar (South Australia), Stadtteil von Adelaide

in Bolivien:
 Provinz Bolívar (Bolivien), eine Provinz im Departamento Cochabamba
 Kanton Bolívar (Cochabamba), Kanton im Departamento Cochabamba in der Provinz Bolívar
 Kanton Bolívar (Pando), Kanton im Departamento Pando in der Provinz Madre de Dios
 Bolívar (Bolivien), eine Gemeinde in der Provinz Bolívar

in Ecuador:
 Bolívar (Carchi), Ortschaft und Parroquia urbana im Kanton Bolívar der Provinz Carchi
 Bolívar (Esmeraldas), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Muisne der Provinz Esmeraldas
 Bolívar (Guayaquil), Stadtteil von Guayaquil und Parroquia urbana im Kanton Guayaquil der Provinz Guayas
 Bolívar (Pasaje), Parroquia urbana im Kanton Pasaje, Provinz El Oro
 Bolívar (Tungurahua), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton San Pedro de Pelileo der Provinz Tungurahua
 Provinz Bolívar (Ecuador), eine Provinz in Ecuador
 Kanton Bolívar (Carchi), Kanton der Provinz Carchi
 Kanton Bolívar (Manabí), Kanton der Provinz Manabí

in El Salvador:
 Bolívar (El Salvador), Ort im Departamento La Unión

in Kolumbien:
 Departamento de Bolívar, ein Departamento in Kolumbien
 Bolívar (Cauca), eine Gemeinde in Cauca
 Bolívar (Santander), eine Gemeinde in Santander
 Bolívar (Valle del Cauca), eine Gemeinde in Valle del Cauca
 Puerto Bolívar (La Guajira), Hafen in La Guajira
 Pico Simón Bolívar, ein Berg in Kolumbien
 Grupo Bolivar, ein Finanzdienstleister in Kolumbien

in Peru:
 Provinz Bolívar (Peru), eine Provinz in La Libertad
 Bolívar (Bolívar), der Verwaltungssitz der Provinz Bolívar in La Libertad

in Puerto Rico:
 Bolívar (Santurce), Stadtteil San Juans

in Spanien:
 Bolívar (Vitoria), Ort im Baskenland

in Uruguay:
 Bolívar (Uruguay), Ortschaft im Departamento Canelones
 Bolívar (Montevideo), Stadtviertel von Montevideo

in Venezuela:
 Bolívar (Bundesstaat), ein Bundesstaat von Venezuela
 Bolívar (Barinas), eine Gemeinde im Bundesstaat Barinas
 Pico Bolívar, ein Berg in Venezuela

in den Vereinigten Staaten:
 Bolivar (Alabama), im Jackson County
 Bolivar (Georgia), im Bartow County
 Bolivar (Indiana), im Wabash County
 Bolivar (Louisiana), im Tangipahoa Parish
 Bolivar (Maryland), im Frederick County
 Bolivar (Mississippi), im Bolivar County
 Bolivar (Missouri), im Polk County
 Bolivar (Allegany County, New York)
 Bolivar (Madison County, New York)
 Bolivar (Ohio), im Tuscarawas County
 Bolivar (Pennsylvania), im Westmoreland County
 Bolivar (Tennessee), im Hardeman County
 Bolivar (Texas), im Denton County
 Bolivar (West Virginia), im Jefferson County
 Bolivar Beach, im Galveston County, Texas
 Bolivar Heights, im Frederick County, Maryland
 Bolivar Landing, im Bolivar County, Mississippi
 Bolivar Peninsula, im Galveston County, Texas
 Bolivar County, Verwaltungseinheit in Mississippi

im NRHP gelistete Objekte:
 Bolivar Court Square Historic District, in Bolivar, Tennessee, ID-Nr. 80003830
 Bolivar Free Library, in Bolivar, New York, ID-Nr. 03000606
 Bolivar Public Library, in Bolivar, Missouri, ID-Nr. 03000652
 Bolivar-Somerville Stage Road, in Whiteville, Tennessee, ID-Nr. 05000802

Siehe auch:
 Bolivar Creek
 Bolivar Township
 Simón Bolívar (Begriffsklärung)
 Ciudad Bolívar (Begriffsklärung)